Roese (oblast); een oblast in Bulgarije
 Roese (stad) of Ruse; de hoofdstad van deze oblast
 Ruše (Ruše), een plaats in de Sloveense gemeente Ruše
 Ruše (gemeente), een Sloveense gemeente in Stiermarken
 Ruše (Žalec), een plaats in de Sloveense gemeente Žalec